Това е календарът за високосна година, започваща в петък.

Този календар може да се ползва за годините (по нов стил): 1904, 1932, 1960, 1988, 2016, 2044, 2072.

 Предишна година Следваща година
 Целогодишни календари

Бележки 

Календари